Песма Евровизије 1959. је четврта Песма Евровизије. Одржала се 11. марта 1959. године у Палаис Дес Фестивалу, Кан, Француска.

Ово је било први пут да је Песма Евровизије одржана у једном приморском граду и у земљи медитеранског подручја.

Победила је Теди Шолтен са песмом Een beetje прва земља са две победе. Друго место су освојили Теди Џонсон и Перл Кар са песмом Sing, Little Birdie из Уједињеног Краљевства.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извођачи повратници

Спољашње везе 
 Кан 1959
 Редослед песама 

Песма Евровизије 1959.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1959.